Ааронс — прізвище єврейського походження (патронім), поширене в англомовних країнах.

Відомі носії 
 Лерой Ааронс (1933–2004) — американський журналіст і письменник.
 Лорі Ааронс (1917–2005) — австралійський комуністичний лідер.

Єврейські прізвища